Castiñeiras puede referirse a:
Castiñeiras (Baleira), lugar de la parroquia de Fonteo, concello de Baleira.
Castiñeiras (Mañón), lugar de la parroquia de As Grañas do Sor, concello de Mañón.
Castiñeiras (Albixoi), lugar de la parroquia de Albixoi, concello de Mesía.
Castiñeiras (Cumbraos), lugar de la parroquia de Cumbraos, concello de Mesía.
Castiñeiras (Muras), lugar de la parroquia de O Burgo, concello de Muras.
Castiñeiras (Ortigueira), lugar de la parroquia de Senra, concello de Ortigueira.
Castiñeiras (Parada de Sil), lugar de la parroquia de Pradomao, concello de Parada de Sil.
Castiñeiras (Ribeira), lugar y parroquia del concello de Ribeira.
Castiñeiras (Saviñao), lugar de la parroquia de Marrube, concello de Saviñao.
Castiñeiras (Toén), lugar de la parroquia de Puga, concello de Toén.
Castiñeiras (Valga), lugar de la parroquia de Cordeiro, concello de Valga.
Castiñeiras (Villalba), lugar de la parroquia de Vilapedre, concello de Villalba.
Castiñeiras (Villamarín), lugar de la parroquia de Villamarín, concello de Villamarín.
Castiñeiras (Vivero), lugar de la parroquia de Santo André de Boimente, concello de Vivero.
Castiñeiras (Germade), lugar de la parroquia de Xermade, concello de Germade.
As Castiñeiras (Castro de Rey), lugar de la parroquia de Triabá, concello de Castro de Rey.
As Castiñeiras (Mañón), lugar de la parroquia de Mañón, concello de Mañón.
As Castiñeiras (Montederramo), lugar de la parroquia de Sas do Monte, concello de Montederramo.
As Castiñeiras (Los Nogales), lugar de la parroquia de Santo André, concello de Los Nogales.
Castiñeiras Verdes, lugar de la parroquia de San Tomé de Lourenzá, concello de Lourenzá.

Véase también 
Castiñeira